Борис Берман: Берман, Борис (род. 1948) — российско-американский пианист, педагог.
 Берман, Борис Давыдович (1901—1939) — деятель советских органов госбезопасности.
 Берман, Борис Захарович (1897—1938) — деятель ВКП(б), 2-й секретарь Свердловского областного комитета ВКП(б).
 Берман, Борис Исаакович (род. 1948) — российский тележурналист.